Kategoria e Parë (1936) – była 6. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział osiem zespołów. Sezon rozpoczął się 5 kwietnia, a zakończył 12 lipca 1936. Tytuł obroniła drużyna SK Tirana. Tytuł króla strzelców zdobył Riza Lushta, który w barwach SK Tirana zdobył 11 goli.

Tabela końcowa i rezultaty poszczególnych spotkań

Skład Mistrza Albanii 1936

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii
1936 w piłce nożnej